В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Вілтруд Пробст здобула титул, у фіналі перемігши Майке Бабель 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Емануела Зардо (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Ніколе Крейгер-Ягерман (півфінал)

 Петра Торен (1-ше коло)
 Домінік Монамі (2-ге коло)
 Олена Брюховець (1-ше коло)
 Нелле ван Лоттум (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)